Zeď může být:

 zeď (původní význam) – pevná struktura ohraničující a někdy chránící část prostoru
 zeď – v některých míčových sportech (fotbal, házená) řada hráčů bránící vstřelení gólu ze standardního rozehrání. 
 Zeď (kniha) (franc. Le Mur) – soubor novel Jeana Paula Sartrea; vydáno roku 1939.
 Zeď (film) (franc. Le Mur) – francouzský film režiséra Serge Roulleta z roku 1967 natočený na motivy stejnojmenné Sarterovy novely.
 The Wall (česky Zeď) – album skupiny Pink Floyd vydané roku 1979.
 Pink Floyd: The Wall (česky Zeď) – film režiséra Alana Parkera z roku 1982 založený na albu The Wall skupiny Pink Floyd.
 Slovo a zeď – samizdatová antologie polské poezie
 Zeď (Západozemí)- Zeď na Severu, která odděluje Sedm království od světa na sever od Zdi

Názvy zdí 
 Berlínská zeď
 Čertova zeď – národní přírodní památka u města Český Dub
 Hladová zeď – v Praze na Petříně
 Lennonova zeď – v Praze na Malé Straně
 Sloanova velká zeď– struktura ve vesmíru
 Tortillová zeď – na americko-mexické hranici
 Velká čínská zeď – systém opevnění v Číně
 Velká zelená zeď – projekt Africké unie proti rozpínání pouště v oblasti jižní Sahary
 Velká zelená zeď (Čína) – zalesňovací projekt v Číně proti rozšiřování pouště Gobi
 Zeď Jmen – pomník v Paříži
 Zeď komunardů – památník v Paříži
 Zeď Miluji tě – pomník v Paříži
 Zeď nářků, Malá zeď nářků – v Jeruzalémě
 Zeď pro mír – památník v Paříži